Бес:

В религиях 
 Бес — злой дух в славянской мифологии
 Бес — карликовое божество в древнеегипетской мифологии

Топоним 
 Бес — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Бес — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Уаза.
 Бес — город на севере Франции, регион Пикардия, департамент Уаза, округ Санлис.

Фильмы 
 Бес — кинокомедия (Россия, 1991 год, режиссёр — Виталий Дудин);
 Бес — телевизионный фильм (триллер, драма; Россия, 2008 год, режиссёр — Денис Родимин).

Фамилия 
 Бес, Ева (род. 1973) — испанская теннисистка.
 Гарегин Бес — псевдоним Гарегина Сариняна

Другое 
 Бес (бесс) — единица массы, счетная и денежная единица в Древнем Риме.

См. также 
 Бесы (значения)
 Бесс (значения)